

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Nowa Wieś Książęca – wieś w woj. wielkopolskim w pow. kępińskim, w gminie Bralin
 Nowa Wieś Książęca – osada leśna w woj. wielkopolskim w pow. kępińskim, w gminie Rychtal